Чемпионат Европы по футболу 1987 среди юношей до 16 лет — пятый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил во Франции с 25 мая по 3 июня 1987 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. В этом чемпионате титул чемпиона не присуждался, так как за победителя финала — сборную Италии играл футболист Роберто Сеччи, не имеющий права участвовать в турнире. Италия была дисквалифицирована и ей было засчитано техническое поражение 0:3.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 29 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Франции — хозяйка турнира.

Участники 

СССР: вратари — Ю. Окрошидзе («Смена» Л), В. Гузь (Спортинтернат Волгоград); полевые игроки — А. Асадов (Спортинтернат Баку), Ю. Мокрицкий, А. Мущинка (оба – Спортинтернат Львов), С. Беженар («Колос» Н), Ю. Мороз, Н. Русин (оба – Спортинтернат Киев), О. Матвеев («Ростсельмаш»), В. Кадыров («Нефтчи» Б), М. Касымов, Г. Лисицын (оба – ЦСДЮШОР-ГУНО), Ю. Никифоров («Черноморец»), С. Арутюнян, И. Геленава (оба – «Динамо» Сх), И. Козлов («Спартак» Москва).
Главный тренер – Александр Пискарёв. Помощник главного тренера – Ярослав Луцышин.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1987 году
Спорт во Франции в 1987 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Чемпионаты Европы в 1987 году
Май 1987 года
Июнь 1987 года
Чемпионаты Европы во Франции